Линколн се може односити на:
 Линколн (Небраска), главни и други по величини град америчке савезне државе Небраска
 Линколн (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Линколн (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Линколн (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Линколн (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Линколн (Њу Хемпшир), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Линколн (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Линколн (Ајдахо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајдахо
 Линколн (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Линколн (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Линколн (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Линколн (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Линколн (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Линколн (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота

 Линколн (Енглеска), је град у Уједињеном Краљевству у Енглеској
 Линколн (Онтарио), је градић у Канади у покрајини Онтарио

Особе 
 Абрахам Линколн, 16. председник САД
 Ендру Линколн

Остало 
 Линколн (филм из 2012), амерички филм
 Линколн (марка аутомобила), амерички произвођач луксузних аутомобила